Бордун - фамилия:

 Бордун, Анатолий Зиновьевич (1921—2011) — советский военный лётчик, гвардии полковник.
 Бордун, Иван Михайлович — украинский деятель, награжден крестом Ивана Мазепы.
 Бордун, Олег Михайлович — украинский учёный, профессор Львовского национального университета.

См. также 
 Бордунов
 Бордунский